De Put (America), een vijver bij het Limburgse America
 De Put (Den Haag), bijnaam voor het beruchte verkeerskruispunt Vaillantlaan/Parallelweg
De Put (Leiden), een standerdmolen in Leiden
De Put (restaurant), een restaurant in Vlissingen
De Put (televisieserie), een televisieserie uit 1994
De Put (Terneuzen), een buurtschap
 De Put (zwembad), Rijswijk